L'erba cattiva (Mauvaises herbes) – film del 2018 diretto da Kheiron
 L'erba cattiva – album di Emis Killa del 2012

Pagine correlate 
Erba (disambigua)